Giappone
 Chikuzen – antica provincia
 Chikuzen – villaggio del distretto di Asakura, nella prefettura di Fukuoka